— японская ролевая игра, разработанная и изданная компанией Square Co. и вышедшая на приставке Super Nintendo Entertainment System в 1995 году. Chrono Trigger был выпущен в Японии 11 марта 1995 года, в США — 22 августа 1995 года. В центре сюжета — приключения компании юных путешественников во времени, странствующих сквозь эпохи вымышленного мира и пытающихся предотвратить его уничтожение в далёком будущем. Эта игра является частью серии Chrono.

Ниже представлены все игровые персонажи, а также основные неигровые персонажи.

Идея и создание 

Персонажи Chrono Trigger были созданы мангакой Акирой Ториямой на основе набросков, которые предоставил сценарист и директор игры Масато Като. Разработчики хотели создать разнообразных персонажей, которые представляли бы различные эры, посещаемые игроком. По мере разработки игры, возникла идея героя, который был бы ни человеком, ни роботом. Като нарисовал эскизы восьмерых персонажей; по его замыслу, главным героем должен был стать юноша, а его спутниками: дочь короля, оловянный робот, человек-монстр, девушка-изобретатель, Повелитель тьмы, дикарка из доисторической эпохи и старый пророк. Также были придуманы комические герои. Шесть эскизов были переработаны Ториямой, старого пророка было решено убрать, а человек-монстр превратился в заколдованного рыцаря.

Помимо основного отряда, Торияма разработал неигровых персонажей и монстров; Хиронобу Сакагути также предложил идею поющего робота Гато. Команда разработчиков изучила все рисунки Акиры Ториямы и постаралась перенести их в игру так, как задумывал героев дизайнер. Для некоторых героев были придуманы комичные имена; впоследствии создатели Chrono Trigger замечали, что в серии игр Final Fantasy подобный юмор был бы неуместен. Некоторые имена для локализованной английской версии были заимствованы из христианства, например Каспар, Мельхиор, Бальтазар — имена трёх царей, по легенде принёсших дары младенцу Иисусу, а имя Магус буквально обозначает «волхв». Однако Масато Като, разрабатывая сценарий, не собирался добавлять в игру «религиозный» мотив и не знал, как назвал героев переводчик Тед Вулси.

Параметры персонажей 
У каждого игрового персонажа (которым может управлять игрок) есть несколько параметров, которые позволяют составить краткую характеристику о нём. Часть этой информации можно увидеть в самой игре, перейдя в главное меню. В статье указаны следующие параметры:

 Имя персонажа в английском и японском вариантах;
 Возраст персонажа — точный или приблизительный;
 Пол персонажа. Если пол невозможно определить, это помечается отдельно;
 Временной отрезок (года указаны по вымышленному летоисчислению), в котором изначально живёт герой. Сюжет Chrono Trigger тесно связан с путешествиями во времени, поэтому отряд игрока постоянно перемещается между разными моментами истории, периодически находя новых персонажей;
 Оружие, которым может быть экипирован герой. Каждый персонаж владеет только одним типом оружия;
 Магический элемент персонажа. Практически каждый герой может использовать заклинания, которые делятся на несколько типов, в зависимости от стихии, к которой они принадлежат. Таким образом, персонажи имеют ярко выраженную склонность к одной из стихий, получая меньше урона от соответствующих заклинаний и больше от магии противоположной стихии.

Каждый неигровой персонаж, которым не может управлять игрок, но с которым, тем не менее, может взаимодействовать, имеет следующие параметры:

 Имя в английском и японском вариантах;
 Возраст — точный или приблизительный;
 Пол. Если пол невозможно определить, это помечается отдельно;
 Временной отрезок, в котором изначально живёт персонаж (года указаны по вымышленному летоисчислению). Если его невозможно определить, это помечается отдельно.

Игровые персонажи 
В данной секции сгруппированы все персонажи, которыми может управлять игрок.

Основные неигровые персонажи

Примечания

Ссылки

Официальные сайты 
 Официальный сайт игры в архиве Интернета
 Официальный сайт издания Chrono Trigger для Nintendo DS
 Официальный сайт издания Chrono Trigger для Nintendo DS

Компендиумы 
 Chrono Center — крупнейший японоязычный ресурс по Chrono Trigger и другим играм сериала.
 Chrono Compendium — крупнейший англоязычный ресурс по Chrono Trigger и другим играм сериала.
 Chrono Trigger на сайте Final Fantasy Forever

Серия игр Chrono
Chrono Trigger